Диошд (, ) — город в Венгрии, расположен в медье Пешт.

История 
Этот населённый пункт впервые упоминается в документе короля Сигизмунда от 1417 года. Впоследствии, в результате турецких вторжений, эти места обезлюдели, и впоследствии были заселены немцами, в результате чего этот населённый пункт стал известен под немецким названием «Ораш». Долгое время основой местной экономики было виноделие, однако в 1880-х годах практически все местные виноградники погибли от филлоксеры, и местные жители перешли на выращивание слив. После Второй мировой войны жители немецкой национальности были вывезены в Германию.

15 июля 2013 года, после вступления в силу положений реформы административного деления Венгрии, Диошд получил статус города.

В 2014 году в городе проживало 9348 человек. Большинство жителей ездит на работу в близлежащий Будапешт.

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии
Будапештская агломерация